O Campeonato Árabe de Futsal de 2007 foi a terceita edição do Campeonato Árabe de Futsal, realizada na cidade de Trípoli na Líbia.

Grupo Único

Premiações 

Competições da UAFA